Il termine olio santo si può riferire a:
 Crisma – olio misto a profumo che viene utilizzato in alcuni riti cristiani e in particolare nella Chiesa cattolica per i sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine 
 Olio degli infermi – olio che viene utilizzato per amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi
 Olio dei catecumeni – olio che viene utilizzato durante l'amministrazione del sacramento del Battesimo